Cedar Point – parco divertimenti in Ohio, Stati Uniti
Cedar Point – città della Carolina del Nord, Stati Uniti
Cedar Point – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti
Cedar Point – città del Kansas, Stati Uniti
 Cedar Point – census-designated place del Texas, Stati Uniti